Csehszlovákia az 1920-as olimpián szerepelt először, ezt megelőzően a cseh területek Cseh Királyság néven képviseltették magukat az olimpiai játékokon 1900 és 1912 között. Az ország megalakulását követően felbomlásáig valamennyi nyári és téli olimpián részt vett, kivétel csak a Szovjetunió nyomására bojkottált 1984-es nyári olimpia volt.

Csehszlovákia 1993-as felbomlását követően Csehország és Szlovákia külön csapatokkal képviselteti magát a játékokon.

Csehszlovákia sportolói 143 érmet szereztek a nyári játékokon, legeredményesebb sportáguk a torna volt. A téli olimpiákon megszerzett 25 éremből a legtöbbet síugrásban és jégkorongban nyerték.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként 

A táblázat nem tartalmazza az 1920-as nyári olimpián jégkorongban nyert bronzérmet!

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként 

A táblázat tartalmazza az 1920-as nyári olimpián jégkorongban nyert bronzérmet!

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 A Cseh Királyság az olimpiai játékokon
 Csehország az olimpiai játékokon
 Szlovákia az olimpiai játékokon

 
Nemzetek az olimpiai játékokon